Hermann Beckler (1828-1914), médecin, botaniste et explorateur allemand ;
 Louis Beckler (1766-1806), colonel français.